Veliki Mikulići este un sat din comuna Bar, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea nu are niciun locuitor (la recensământul din 1991 erau 28 de locuitori).

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Veliki Mikulići pe Wikimapia

Localități din comuna Bar